Церковь Святого Вацлава:
 Церковь Святого Вацлава (Острава)
 Церковь Святого Вацлава (Волковыск)

 Собор Святого Вацлава (Оломоуц)

См. также 
 Святой Вацлав